Milan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Milan Township (Illinois)
 Milan Township (Indiana)
 Milan Township (Michigan)
 Milan Township (Ohio)